74 км  — остановочный пункт на неэлектрифицированной однопутной линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в селе Камышлинка Камышлинского сельсовета Кармаскалинского района.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен на юго-восточной окраине села Камышлинка. В паре десятков метров к северу от платформы расположена автодорога 80Н-335 и переезд через ж/д пути. В окрестностях остановочного пункта расположены преимущественно сельскохозяйственные поля и личные приусадебные участки. Общественный транспорт к остановочному пункту не подходит.

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Вокзала, навеса и железнодорожных билетных касс нет. Коммерческие операции, осуществляемые по станции: посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда № 371/372 Уфа - Андижан и № 381/382 Уфа - Ташкент на остановочном пункте 74 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
Остановочном пункте 74 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года на остановочному пункте 74 км имеют стоянку следующие поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 41 минут, от/до Карламана - 31-32 минут)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 41 минут, от/до Уфы - 1 час 53 минут - 1 час 59 минут) 

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту 74 км можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 74 км на OpenStreetMap
 Паспорт остановочного пункта 74 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по остановочному пункту 74 км

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кармаскалинского района